Cornate d'Adda, comune della provincia di Monza e Brianza
Cornate di Gerfalco, monti sulle Colline metallifere in Toscana
Riserva naturale Cornate e Fosini, area naturale protetta della Toscana